Ifidamante – personaggio della mitologia greca, figlio di Antenore e di Teano. Prese parte alla guerra di Troia
 Ifidamante (o Anfidamante) – personaggio della mitologia greca, figlio di Busiride, re d'Egitto. Fu ucciso da Eracle
 Ifidamante  (o Anfidamante) – personaggio della mitologia greca, figlio di Aleo

Note